Ocean Grove kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ocean Grove (Massachusetts)
Ocean Grove (New Jersey)